

Schilderijen
 Badende vrouw (Jan van Eyck)
 Badende vrouw (Rembrandt)